

Cinéma et télévision
 Sessions est un téléfilm américain réalisé par Richard Pearce en 1983.
 Sessions est une série télévisée américaine réalisée par Thomas Schlamme en 1991.

Personnalités
 Almira Sessions (1888-1974) est une actrice américaine.
 Jeff Sessions (1946-) est un homme politique américain.
 John Sessions (1953-2020) est un acteur britannique.
 Kate Sessions (1857-1940) est une botaniste, horticultrice et architecte paysagiste américaine.
 Pete Sessions (1955-) est un homme politique américain.
 Roger Sessions (1896-1985) est un compositeur américain.
 William S. Sessions (1930-2020) est un juge américain, qui fut également directeur du FBI.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre